Douze comtés des États-Unis portent le nom de comté d'Adams ().

 Six ont été baptisés en l'honneur de John Adams (1735-1826), deuxième président des États-Unis (1797-1801) :
 le comté d'Adams, situé dans l'État de l'Idaho ;
 le comté d'Adams, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté d'Adams, situé dans l'État du Nebraska ;
 le comté d'Adams, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté d'Adams, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 le comté d'Adams, situé dans l'État de Washington.

 Trois ont été baptisés en l'honneur de John Quincy Adams (1767-1848), cinquième président des États-Unis (1825-1829) :
 le comté d'Adams, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
 le comté d'Adams, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté d'Adams, situé dans l'État de l'Indiana.

 Deux ont été nommés en l'honneur d'un des présidents Adams, sans que l'on sache qui, du père ou du fils, a été honoré :
 le comté d'Adams, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté d'Adams, situé dans l'État du Wisconsin.

 Un dernier a été baptisé en l'honneur d'Alva Adams, ancien gouverneur du Colorado :
 le comté d'Adams, situé dans l'État du Colorado.